XIX съезд КПСС проходил с 5 октября по 14 октября 1952 года в зале заседаний Верховного Совета СССР в Москве.

Первый съезд партии после 13-летнего перерыва. Численность партии к этому времени составляла около 6 млн членов и около 900 тыс. кандидатов в члены партии. На съезде присутствовало 1359 делегатов, из них 1192 — с решающим голосом, и 167 — с совещательным голосом.

Делегаты 



А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Источники 

 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Списки делегатов по съездам КПСС